Chirostylidae är en familj av kräftdjur. Chirostylidae ingår i överfamiljen Galatheoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Chirostylidae 16 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Chirostylidae